Oleksandriwka (; ) ist eine Siedlung städtischen Typs im Zentrum der Ukraine mit etwa 9000 Einwohnern (2016) und das administrative Zentrum des gleichnamigen Rajons.

Geographie 
Die Siedlung liegt am Ufer des Tjasmyn, ein Nebenfluss des Dnepr, im Norden der Oblast Kirowohrad an der Grenze zur Oblast Tscherkassy. 54 km südlich des Ortes liegt das Oblastzentrum Kropywnyzkyj, 15 km nordwestlich Kamjanka und 48 km nordwestlich Smila.

Zur Siedlungsratsgemeinde mit einer Gesamtgröße von 8,656 km² gehören, neben Oleksandriwka noch die Dörfer Krasnopilka () und Seweryniwka ().
Die Siedlung hat eine günstige Verkehrslage an den Fernstraßen N 01 und N 14.

Im Jahre 1876 wurde der, nach dem politischen und sozialen Aktivisten Iwan Iwanowitsch Funduklei benannte, Bahnhof der Stadt eröffnet.
Von der Ortschaft führen Busverbindungen nach Kiew, Kirowohrad, Tscherkassy, Krywyj Rih, Schowti Wody und Mykolajiw.

Geschichte 
Oleksandriwka wurde Mitte des 17. Jahrhunderts gegründet und 1785 erstmals schriftlich erwähnt. 
In der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts gab es im Ort ein rasantes Wachstum der jüdischen Bevölkerung. Laut der Volkszählung von 1897 hatte die Stadt 4.366 Einwohner von denen 74 % Juden waren.
Die Ortschaft war vom  5. August 1941 bis zum 8. Januar 1944 von Truppen der Wehrmacht besetzt. Während der deutschen Besatzung wurden 637 Personen, darunter viele Juden, erschossen.

1957 erhielt Oleksandriwka den Status einer Siedlung städtischen Typs. In den 1970er Jahren wurde hier die Druschba-Trasse, ein Bauabschnitt der Sojus-Gaspipeline und eine Verdichterstation durch jugendliche Arbeiter aus der damaligen DDR gebaut. Die Siedlung der deutschen Arbeiter existiert noch heute.

Bevölkerung 

Quellen:

Söhne und Töchter der Siedlung 
 Tetjana Melnyk (* 1995), Sprinterin

Rajon 
Oleksandriwka ist der Verwaltungssitz des 1923 gegründeten, gleichnamigen Rajons. Der Rajon Oleksandriwka hat etwa 28.700 Einwohner und eine Fläche von 1159 km². Die Bevölkerungsdichte beträgt 25 Einwohner pro km². Er grenzt im Norden an die Oblast Tscherkassy.

Weblinks

Einzelnachweise 

Ort in der Oblast Kirowohrad
Rajon Oleksandriwka (Kirowohrad)